Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

118e régiment d'infanterie
118e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires